Дискографія американського співака Стіві Вандера нараховує 23 студійні альбоми, три саундтреки, чотири концертні альбоми, більше 20 збірок, один комплект і 99 синглів.

У загальній складності альбомами Стіві Вандера були вручені один діамантовий, один срібний, 26 золотих і 20 платинових сертифікатів. Крім комерційного успіху, він також отримав 25 нагород «Греммі», у тому числі три - у категорії «Альбом року» (Innervisions, Fulfillingness’ First Finale і Songs in the Key of Life).



Альбоми

Студійні альбоми

Концертні альбоми

Збірники

Саундтреки

Інші 
 Workout Stevie, Workout — записаний в 1963 році; вперше виданий у складі цифрового комплекту The Complete Stevie Wonder.

Сингли

Інші пісні

Спільні виконання

Написанні для інших виконавців

Невипущені композиції 
Ці пісні офіційно не були видані, вони виконувалися на «живих» виступах музиканта або були оголошені при підготовці не випущених згодом випусків, але наявні у списках Бюро реєстрації авторських прав США.

A
 A Donor with a Heart
 A Pretty Face Is
 All the Way

B
 Back in Business
 Because I Love You
 Because of You (I Thank You)
 Big Bad and Bold One
 Birth of the Blues
 Bring Road
 Broken Glass
 Bumble-Bee of Love

C
 Call My Name
 Candy
 Can’t Break This Heart
 Careful Choosing
 Changing the Lock to My Heart
 Check on Your Love
 Children Still Do Live the Dream
 Cold World, Warm Girl
 Crazy Letters

D
 Did You Know
 Don’t Stop the Love Beat
 Don’t You Feel It

E
 Excuse My Foolish Heart for Loving You

F
 Fear Can’t Put Dreams to Sleep
 Feel It
 Flipside Theme

G
 Game Called Love
 Garden of Love
 Get Off
 Good Light
 Got to Have It
 Greenhouse Effect

H
 Hang On to Your Love
 Hey, Look at Me
 Home Free
 How Well

I
 I Am Yours
 I Know Something
 I Love You
 I Never Knew Her Name
 I Think I’m on the Right Track
 I’ll Always Be in Love with You
 I’ll Get What Is Mine
 I’m a Man

 I’m in Love with You, I Know It
 I’m into Livin’
 I’m Not a Baby Anymore
 I’m Saying Goodbye
 I’ve Been Away Too Long
 I’ve Got to Find Him
 If The Creek Don’t Rise
 If You Don’t Love Me
 If Your Mama Could See You Now
 In the Business
 In the Land of the Free
 It Will Be Alright
 It’s Growing
 It’s Over Now

J
 Jah’s Coming
 Judgment Day
 Just a Little Misunderstanding
 Just Enough to Ease the Pain

K
 Keep Fooling Yourself, Babygirl

L
 Lady Prima
 Lead of the Sun
 Let Love Rule the World
 Let Me Fall in Love with You
 Let Me Loose
 Lies Don’t Last Forever
 Live It Up
 Little Girl from Germantown
 Lot of My Dreams
 Love Magazine
 Lovin’ You’s Been So Wonderful

M
 Mister Moon
 Mother’s Song
 Much More Than Your Little Heart Can Stand
 My Mother’s Eyes

N
 Never Find a Girl Like You
 Never Let You Down
 No News Is Good News
 Nobody Loves Me
 Not Science

O
 One Little Kiss
 One Night in Paris
 Only You
 Open Up Your Heart
 Outer Limits of Love

P
 Papa Do
 Parents of the World
 Pinocchio’s Joy

Q
 Quicksand Love

R
 Reflections of You
 Rise, Everybody
 Running with the Wind

S
 Sad But True
 See You Later
 Senorita
 Sky Blue Afternoon
 Sleepin’ Alone
 Something ’Bout Love
 Spread the Love
 Stand Up, Light Up, Let Your Light Shine
 Stevie’s Tune
 Stop, Don’t Pass Go

T
 Take a Bite
 Take Me for What I Am
 Tears
 The Bell for Freedom Still Rings
 The Future
 The Jazz
 The Music Lover
 The Prince of Peace
 The Untitled Piece
 The Well
 There’s Something Lovely in Your Eyes
 This Town
 Truth Is the Light

W
 Walk on Water
 We Ain’t Scared: The Ghost Song
 We’re Rollin’
 What You Don’t Know
 When I Was a Child
 Where’s the Other Half of You?
 Why?
 Win Your Love
 Woman Pleasing Man
 Would I Live for You, Would I Die for You

Y
 Yea Ya Do
 You Are the One
 You Are Too Much for Me
 You Can Never Miss
 You Upset Me in Every Single Way
 You Were My First But Not My Last
 Your Cheating Heart

Вибрана відеографія

Відеоальбоми 
 2006 — Broadcasting Live
 2009 — Live at Last: A Wonder Summer’s Night

Відеокліпи

Примітки 
 Джерела

Література

Посилання 
 

 Огляд альбомів Стіві Вандера від Rolling Stone Album Guide  і Wilson & Alroy’s Record Reviews 

Вандер